«Спа́рта» — спортивная драма режиссёра Николая Кудряшова, вышедшая в прокат 25 августа 2016 года.

Сюжет 
В самом начале фильма главный герой Николай становится чемпионом мира, а уже на следующий день из-за драки на улице попадает в тюрьму. Выйдя на свободу через три года, Николай пытается вернуться на ринг, но постепенно понимает, что его время уже прошло. Спустя какое-то время Николай с друзьями узнает о новом виде единоборств «Спарта», где на ринге выступают командами, сменяя друг друга по мере усталости. «Спарта» становится единственной возможностью для главного героя вернуться в большой спорт и решить все свои проблемы.

В ролях 
 Денис Никифоров — Артём Коновалов
 Ян Цапник — Виктор, спортивный промоутер
 Максим Коновалов — Максим Мосин
 Владимир Епифанцев — Владимир Епифанцев, камео
 Наталия Власова — Наталья Власова (камео)
  Николай Кудряшов  — Николай Кудряшов (камео)
 Андрей Семёнов — Андрей Филатов
 Михаил Малютин
 Александр Шлеменко
 Андрей Сычев — игрок
 Сергей Воробьёв — тренер Николая Кудряшова
 Кирилл Полухин — Сергей Алексеевич Торин, старший следователь

Критика 

Не бездарный, но слабо выстроенный спортивный фильм о чемпионе по боям без правил, который становится тренером после отсидки в тюрьме.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Интервью с Андрем Семеновым на премьере фильма в Петербурге: «В «Спарте» нет отрицательных персонажей».
 Интервью с Николаем Кудряшовым на премьере фильма в Петербурге: «Мы сняли «Спарту», чтобы мотивировать людей заниматься спортом»

Фильмы-драмы России
Фильмы Николая Кудряшова
Фильмы России 2016 года
Фильмы о спорте России
Фильмы на русском языке